Unir ist mehrdeutig. Es steht für:

 Lorentz (Fluss), ein Fluss in Papua, im Osten Indonesiens;
 Unir (Yakeshi) (乌奴尔镇), eine Großgemeinde der Stadt Yakeshi im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China.
UNIR ist Abkürzung:
 Union Nationale pour l’indépendance et la révolution, Tschad